Соболе́вский (, ) — польская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Соболевский, Алексей Иванович (1856/1857—1929) — русский филолог-славист и педагог, академик АН СССР.
 Соболевский, Александр Петрович (1905—1988) — судовой врач ледокольного парохода «Георгий Седов», Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Соболевский, Анатолий Викентьевич (1932—2012) — белорусский театровед.
 Соболевский, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский математик, директор ИППИ РАН.
 
 Соболевский, Василий Михайлович (1846—1913) — русский публицист, редактор-издатель газеты «Русские ведомости».
 Соболевский, Владимир Петрович (1809—1883) — инженер, директор Института инженеров путей сообщения; тайный советник.
 Соболевский, Вячеслав Львович (1937—2008) — художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии, заслуженный артист России.
 Соболевский, Григорий Фёдорович (1741—1807) — русский ботаник и фармаколог.
 Соболевский, Евгений Григорьевич (1905—1941) — русский советский писатель и очеркист, военный корреспондент.
 Соболевский, Зигмунд (1923—2017) — выживший в Освенциме польский узник и канадский общественный деятель.
 Соболевский, Игнатий Валентинович (1770—1846) — министр и статс-секретарь Царства Польского.
 Соболевский, Игорь (1962—2022) — советский легкоатлет-многоборец.
 Соболевский, Майкл Энтони (более известен как Майкл Энтони; род. 1954) — американский рок-музыкант, предприниматель.
 
 Соболевский, Николай Михайлович (род. 1944) — российский учёный в области математического моделирования взаимодействий адронов и ядер высоких энергий со сложными средами.
 Соболевский, Павел Иосифович (род. 1943) — доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Соболевский, Радослав (род. 1976) — польский футболист.
 
 Соболевский, Степан Герасимович (?—1847) — генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона.
 Соболевский, Фёдор Николаевич (1831—1892) — русский архитектор.
 Соболевский, Эдуард (1804—1872) — немецкий композитор и дирижёр польского происхождения.
 Соболевский, Юрий Александрович (1889—1957) — белорусский политический деятель-националист.
 Соболевский, Юрий Валентинович (род. 1980) — украинский чиновник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Украины, руководитель исполнительного аппарата, глава Херсонской облорганизации партии «Слуга народа».

Женщины

Примечания

Населённые пункты 
 Соболевский — хутор в Славянском районе Краснодарского края.
 Соболевский — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Соболевская (деревня) — деревня в Устьянском районе Архангельской области

См. также 
 Соболевский район

Примечания